Ви́ктор Чумако́в: Чумаков, Виктор (род. 1957) — советский и белорусский легкоатлет.
 Чумаков, Виктор Алексеевич (1899—1967) — советский военачальник, генерал-майор.
 Чумаков, Виктор Трофимович (1932—2012) — российский писатель, публицист, общественный деятель.